Little Rock Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Little Rock Island (Alabama)
 Little Rock Island (Illinois)
 Little Rock Island (Tennessee)